Мик ван Бюрен (; ) — нидерландский футболист, нападающий чешского клуба «Славия Прага».

Клубная карьера 
Ван Бюрен — воспитанник клубов «Фейеноорд» и «Эксельсиор». 5 августа 2011 года в матче против «Фейеноорда» он дебютировал в Эредивизи в составе последнего. По итогам сезона клуб вылетел в Эрстедивизи, но ван Бюрен остался в команде. 17 августа в поединке против «Эммена» Мик сделал «дубль», забив свои первые голы за «Эксельсиор». 8 марта 2013 года в матче против «Алмере Сити» он сделал хет-трик. По итогам сезона Мик стал лучшим бомбардиром команды. Летом 2013 года ван Бюрен перешёл в датский «Эсбьерг». 22 июля в матче против «Норшелланна» он дебютировал в датской Суперлиге. В этом же поединке Мик сделал «дубль», забив первые голы за «Эсбьерг». В матчах Лиги Европы против льежского «Стандарда» он забил три мяча.

Летом 2016 года ван Бюрен перешёл в пражскую «Славию». 28 августа в матче против «Виктории Пльзень» он дебютировал в Гамбринус лиге. В своём дебютном сезоне ван Бюрен стал чемпионом Чехии. 27 августа в поединке против «Млады-Болеслав» Мик сделал «дубль», забив свои первые голы за «Славию». В 2018 году он завоевал Кубок Чехии.

Летом 2020 года ван Бюрен был отдан в аренду в «Динамо» из Ческе-Будеёвице. 7 ноября в матче против «Фастава» он дебютировал за новую команду. В поединке против пльзеньской «Виктории» Мик забил свой первый гол за «Динамо». После окончании аренды он не надолго вернулся в Славию, но уже летом 2021 года вновь был арендован клубом из Ческе-Будеёвице.

Личная жизнь 
Мик происходит из футбольной семьи: его отец Лео и дядя Эдвин провели три сезона в составе «Эксельсиора», а его дед Тео Ласеромс в прошлом выступал за «Фейеноорд» и сборную Нидерландов.

Достижения 

Командные

«Славия» (Прага)
  Чемпионат Чехии по футболу (4) — 2016/17, 2018/19, 2019/20, 2020/21
 Обладатель Кубка Чехии (3) — 2017/18, 2018/19, 2020/21

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте «Динамо» 
 Профиль на сайте «Славии» 
 Danmarks Radio player profile
 Профиль на сайте Первой лиги 

Футболисты Нидерландов
Игроки ФК «Эксельсиор» Роттердам
Игроки ФК «Эсбьерг»
Игроки ФК «Славия» Прага
Игроки ФК АДО Ден Хааг
Игроки ФК «Динамо» Ческе-Будеёвице
Игроки ФК «Слован» Либерец